A Református Fiatalok Szövetsége (rövidítve: REFISZ) egy keresztyén missziós ifjúsági szervezet, mely 1989. márciusában, Bimbóvasárnapon (Virágvasárnap előtti vasárnap) alakult Cegléden. A Magyarországi Református Egyházban egykor működő KIE, SDG és más keresztyén ifjúsági szervezetek jogutódjának vallja magát.

Székhelye 
 2643 Diósjenő, Szabadság út 29. (a REFISZ által működtetett ifjúsági szállás, a REFISZ-Ház is ezen a címen található)
 Postacím: 1085 Budapest, Horánszky utca 26.

Vezérigéje 
 „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és megmaradjon a ti gyümölcsötök, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást”
(János 15:16-17)

Célja  
Célja a református egyházban konfirmáló fiatalokat Jézus Krisztushoz vezetni, a gyülekezetek ifjúsági munkáját támogatva a fiatalok gyülekezetbe épülését elősegíteni, és egy társaságba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tekintik a Szentírás szerint, az Ő tanítványai kívánnak lenni hitükben és életvitelükben. Rendszeresen tanulmányozzák a Szentírást, egyházuk, a Magyarországi Református Egyház, és gyülekezetük hűséges és munkás tagjai igyekszenek lenni, annak a Heidelbergi Kátéban és a II. Helvét Hitvallásban foglaltak szerinti megújulását és a Krisztus főpapi imádsága értelmében (János 17:21) a hívők egységét szolgálják. A missziói parancs szerint (Máté 28: 16-20) megtérésre és Jézus követésére hívni minél több embert.

Mi a REFISZ?

A REFISZ mozaik szó. Jelentése: Református Fiatalok Szövetsége. Mint a neve mutatja, elsősorban olyan fiatalokkal foglalkozunk, akik református gyülekezetben konfirmáltak.

Mikor és miért alakult?

A REFISZ 1989. márciusában alakult Cegléden azzal a céllal, hogy összegyűjtse a református hitvalló fiatalokat, és összefogja az Isten országáért végzett közös munkát.

Hogyan munkálkodik?

Szeretnénk, ha minél többen ismerkednének meg Jézus Krisztussal, ezért olyan programokat és fórumokat szervezünk, amelyek lehetőségek adnak a Vele való találkozásra. Sokak számára a keresztyénség egyenlő a templom falai között megrekedt unalmas semmittevéssel. Ez szerintünk téves elképzelés! Jézus azt mondja magáról, hogy ő maga az Élet. Az Életben pedig hely van a sportnak, a játéknak, a kirándulásnak, a nevetésnek, a zenének és mindannak, ami a testet – lelket – szellemet építi. Programjaink ezért nem nélkülözik a szórakozást, kacagást, kikapcsolódást, de természetesen mindez úgy, hogy közben Isten szavára figyelünk és annak engedelmeskedünk. Felelősséget érzünk minden református gyülekezetért. Szeretnénk a lelkipásztorok segítségére lenni az ifjúság Krisztushoz való toborzásában és keresztyén úton való megtartásában, valamint abban, hogy a fiatalok minél hatékonyabban, helyüket megtalálva épüljenek be otthoni gyülekezetükbe.

Mi a REFISZ célja ezzel?

Semmiképpen nem célunk a fiatalok kivonása a gyülekezetekből, sőt, Krisztust követő életünket a helyi gyülekezetek közösségében tudjuk csak elképzelni. Célunk, hogy a református fiatalok EGYSÉGben legyenek.

Hogyan próbálja ezt megvalósítani a REFISZ?

Helyi szinten: Mindenki végzi a maga tevékenységét (ifjúsági munka) a saját gyülekezetében,

Körzeti szinten: Ifjúsági istentiszteletek keretében lehetőség adódik a fiataloknak, hogy megismerkedjenek egymással és rendszeresen találkozzanak más helyről érkező keresztyén fiatalokkal. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjük egymást a körzetünkben, és a konferenciákon kialakuló személyes beszélgetésekben épüljünk egymás hite által.

Országos szinten: A körzeti vezetők készítenek elő olyan országos méretű találkozókat, mint az évszakos országos konferenciák, nyári táborok, sportrendezvények. A fiataloknak lehetőségük nyílik az országos konferenciákon találkozni más helyről érkező fiatalokkal, velük megismerkedni, kapcsolatot teremteni. A résztvevők egymást megismerve tudnak egymáson segíteni, a másik hite által épülni.

Mi a REFISZ "missziói stratégiája"?

A Református Fiatalok Szövetsége ezen szolgálatot az úgynevezett "fiatalokat fiatalok által" elv alapján szeretné végezni, melynek lényege az, hogy tavasszal és ősszel 5-10 alkalommal fiatalok indulnak el az ország közeli és távoli vidékeire, hogy a fogadó gyülekezetben szolgáljanak, s így ott a lelkipásztor segítségével ifjúsági élet kezdődjön, s ha már van, akkor az még jobban megerősödjön. A szolgálat többek között különféle hangszerekkel kísért éneklésből, pantomim jelenetekből, közös játékokból, sportból, illetve csoportos beszélgetések vezetéséből áll. Tulajdonképpen minden látogatás a helyi gyülekezet lelkipásztorának meghívásának eleget téve valósul meg.

Szervezet (2021 augusztus) 
Elnök:

Oláh-Illés Anna

Lelkész:

Korsós Tamás

Elnökség:

 Gazda Dorottya
 Harmathy Balázs
 Molnár Blanka
 Pálfi-Ferencz Lilla
 Pénzes Ábel
 Rácz-Schilszka Gábor Géza (alelnök)
 Somogyi Csaba
 Uri-Kovács Dániel
 Weiner Zoltán

Pótelnökség:

 Hadházi Balázs
 Harmathy Dániel
 Mári Lőrinc
 Oláh Pál Olivér
 Papp Abigél

Felügyelő Bizottsági Tagok:

Dobos Bence; Kereki Krisztina; Vanyó Anita

Külső hivatkozások

Források 
 A Szövetség honlapja

Magyarországi vallási szervezetek